Jiří Dostál může být:

 Jiří Dostál (fotbalista) – bývalý český fotbalista (* 1957)
 Jiří Dostál (sochař) – český sochař, medailér, malíř, designér a sklář (* 1945)
 Jiří Dostál (spisovatel) – český spisovatel sci-fi (1973–1999)